Talpoș steht für:

 Talpoș (Bihor), Dorf im Kreis Bihor (Rumänien)

Talpoș ist der Name folgender Personen: 
 Luminița Talpoș, rumänische Langstreckenläuferin